Navigația a fost inclusă în programul olimpic de la a doua ediție a Jocurilor moderne de la Paris și a fost de atunci prezentă la toate edițiile, cu excepția celei din 1904 de la St. Louis. Ar fi trebuit să se desfășoare concursuri de navigație și la prima ediție a Jocurilor moderne, în 1986, la Atena, dar conform presei de la acea vreme, concursurile au fost anulate din cauza lipsei bărcilor și a concurenților din afara țării organizatoare.

Clasament pe medalii 
Actualizat după Jocurile Olimpice de vară din 2020.

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Navigație la Comitetul Olimpic Internațional
  Navigație la Jocurile Olimpice  pe Sports Reference